

Cinema 
Il fantasma – film muto del 1915, regista sconosciuto, prodotto dalla "Savoia Film" di Torino
Il fantasma (The Unseen) – film del 1945 diretto da Lewis Allen
Il fantasma – film del 1998 diretto da Joe D'Amato 
Il fantasma (O fantasma) – film del 2000 diretto da João Pedro Rodrigues

Letteratura 
Il fantasma (Phantom) – romanzo di Gerhart Hauptmann del 1923